Afganistan se poate referi la:

 Statul recunoscut internațional între 2004-2021 Republica Islamică Afganistan
 Statul actual Emiratul Islamic Afganistan
 Regatul Afganistanului dintre 1929-1973
 Emiratul Afganistan 
 Republica Afganistan
 Republica Democratică Afganistan
 Statul Islamic Afganistan